Björn (suédois, islandais), Bjørn (norvégien, danois), Beorn (vieil anglais), rarement Bjôrn, Biorn ou Biarn, latinisé Biornus est un nom d'origine scandinave signifiant « ours » et que l'on retrouve aussi en français dans la racine germanique beran du nom .

Personnalités

Souverains 
 Björn , fils de Ragnar Lodbrok, règne à Upsal de 860 à 880.
 Björn II at Hauge règne sur la Suède au .
 Björn III règne sur la Suède au .
 Bjørn Farmann (mort vers 927) est roi du Vestfold au .
 Björn Jernsida (mort en 1134) est un prince danois.

Sportifs

Allemands 
 Björn Andrae (1981-), joueur de volley-ball. 
 Björn Bach (1976-), kayakiste. 
 Björn Glasner (1973-), coureur cycliste.
 Björn Goldschmidt (1979-), kayakiste.
 Björn Otto (1977-), perchiste.
 Björn Phau (1979-), joueur de tennis.
 Björn Schröder (1980-), coureur cycliste.
 Björn Thurau (1988-), coureur cycliste.
 Björn Kircheisen (1983-), athlète spécialiste du combiné nordique.

Belges 
 Björn De Coninck (1977-), footballeur.
 Björn Engels (1994- ), footballeur.
 Björn Leukemans (1977-), coureur cycliste.
 Björn Sengier (1979-), footballeur.
 Björn Vleminckx (1985-), footballeur.

Espagnols 
 Björn Dunkerbeck (1969-), véliplanchiste.

Islandais 
 Björn Bergmann Sigurðarson (1991-), footballeur.

Néerlandais 
 Björn Kuipers (1973-), arbitre de football.

Norvégiens 
 Bjørn Odmar Andersen (1943-2008), footballeur.
 Bjørn Otto Bragstad (1971-), footballeur.
 Bjørn Dæhlie (1967-), skieur de fond.
 Bjørn Tore Kvarme (1972-), footballeur.
 Bjørn Myrbakken (1972-), sauteur à ski.
 Bjørn Paulson (1923-2008), athlète spécialiste du saut en hauteur.
 Bjørn Helge Riise (1983-), footballeur.
 Bjørn Einar Romøren (1981-), sauteur à ski.
 Bjørn Skaare (1958-1989), joueur de hockey.
 Bjørn Stenersen (1970-1998), coureur cycliste.
 Bjørn Wirkola (1943-), sauteur à ski et footballeur.

Suédois 
 Björn Anklev (1979-), footballeur.
 Björn Borg (1956-), joueur de tennis.
 Björn Ferm (1944-), sportif spécialiste du pentathlon et d'escrime.
 Björn Ferry (1978-), biathlète.
 Björn Johansson (1956-), joueur de hockey sur glace.
 Björn Lind (1978-), skieur de fond.
 Björn Melin (1981-), joueur de hockey sur glace.
 Björn Nordqvist (1942-), footballeur.
 Björn Rehnquist (1978-),joueur de tennis.
 Björn Waldegård (1943-), coureur automobile.
 Björn Wirdheim (1980-), coureur automobile.

Suisses 
 Björn Schneider (1973-), joueur de hockey.

Artistes

Finlandais 
 Björn Weckström (1935-), orfèvre et sculpteur.

Norvégiens 
 Bjørn Berge (1968-), chanteur et guitariste de blues.
 Bjørn Eidsvåg (1954-), auteur-compositeur-interprète.
 Bjørn Fongaard (1919-1980), compositeur.
 Bjørn Johan Muri (1990-), chanteur.
 Bjørn Talén (1890-1945), chanteur d'opéra.
 Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), écrivain, Prix Nobel de littérature en 1903.

Suédois 
 Björn Andrésen (1955-), acteur.
 Björn Gelotte (1975-), guitariste, membre du groupe In Flames.
 Björn Hedvall (1889-1982), architecte.
 Björn Holmgren (1920-2016), danseur et chorégraphe.
 Björn Isfält (1942-1997), compositeur.
 Björn Larsson (1953-), écrivain.
 Björn Ranelid (1949-), acteur.
 Björn Rosenström (1970-), chanteur.
 Björn Skifs (1947-), acteur et chanteur.
 Björn Strid (1978-), chanteur, membre du groupe Soilwork.
 Björn Ulvaeus (1945-), guitariste, membre du groupe ABBA.
 Björn Yttling (1974-), musicien, membre du groupe Peter Bjorn and John.

Scientifiques 
 Björn Gunnlaugsson (1788-1876) est un mathématicien et cartographe islandais.
 Bjørn Helland-Hansen (1877-1957) est un océanographe norvégien qui fut l'un des fondateurs de l'Institut de géophysique de Bergen.
 Björn Ibsen (1915-2007) est un anesthésiste danois, pionnier de la réanimation.
 Björn Ivemark (1925-2005) est un médecin suédois.
 Björn Kurtén (1924-2008) est un paléontologue et écrivain finlandais.
 Bjørn Lomborg (1965-) est un statisticien norvégien, auteur de L'Écologiste sceptique.

Hommes politiques 
 Björn Bjarnason (1944-) est un homme politique islandais.
 Björn Engholm (1939-) est un homme politique allemand.
 Björn Þórðarson (1869-1963) est un homme politique islandais.
 Bjørn Westh (1944-) est un homme politique danois.

Localités 
 Bjørn est une localité norvégienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom scandinave
Prénom suédois

sv:Björn